Tritium bezeichnet:

 Tritium, ein Isotop des Wasserstoffs
 Tritium Calcio 1908, ein italienischer Fußballclub

mehrere antike Städte in Hispania Tarraconensis:
 Stadt der Autrigonen, beim heutigen Monasterio de Rodilla in der Provinz Burgos in Spanien
 Tritium Magallum (auch Tritium Metallum), Stadt der Berones, heute Tricio in der spanischen Region La Rioja
 Tritium Tuboricum, Stadt der Barduler am heutigen Fluss Deva in Nordspanien